Olympische Winterspelen 1924, de eerste editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Chamonix-Mont-Blanc
Olympische Zomerspelen 1924, de achtste editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Parijs